Anežka Marie Toskánská (26. března 1891, Salcburk – 4. října 1945, Schwertberg) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna

Život 
Byla desátým a zároveň nejmladším potomkem titulárního vévody Ferdinanda IV. Toskánského a princezny Alice Bourbonsko-Parmské. Mládí prožila spolu se sourozenci v Salcburku, kde rodina žila po připojení toskánského velkovévodství ke království sardinsko-piemontskému. Nikdy se neprovdala. Roku 1918, po zániku monarchie se s matkou a dvěma sestrami Markétou a Germanou uchýlila do Schwertbergu v Horních Rakousích, kde ve svých 54 letech v roce 1945 zemřela.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Anežka Marie Toskánská
Anežka Marie
Anežka Marie Toskánská
Anežka Marie
Narození v roce 1891
Narození 26. března
Narození v Salcburku
Úmrtí v roce 1945
Úmrtí 4. října
Úmrtí ve Schwertbergu
Ženy